FK Jerv é um clube de futebol da Noruega fundado em 1921. Sua sede fica em Grimstad..

Clubes de futebol fundados em 1921
Jerv